Out of Africa kan henvise til flere artikler:

 Romanen Den afrikanske Farm (eng. Out of Africa)
 Filmen Mit Afrika (eng. Out of Africa)